El término EEB, un acrónimo, puede aludir, en esta enciclopedia:

a la Empresa de Energía de Bogotá, un grupo empresarial del sector energético colombiano;
a la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas.